Герберт фон Бёкман (; 24 июля 1886 — 10 марта 1974) — немецкий военачальник, генерал пехоты вермахта, командующий 11-й пехотной дивизией и 50-м армейским корпусом во время Второй мировой войны. Кавалер Рыцарского креста Железного креста, высшего ордена нацистской Германии. Уволен из вооружённых сил 31 марта 1943 года по возрасту.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Орден Церингенского льва рыцарский крест 2-го класса с мечами (Великое герцогство Баден)
 Орден Грифона рыцарский крест (Великое герцогство Мекленбург-Шверин)
 Крест «За военные заслуги» 3-го класса с воинским отличием (Австро-Венгрия)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» 1-го класса
 Медаль «В память 22 марта 1939 года»
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (15 сентября 1939)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (4 октября 1939)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Рыцарский крест Железного креста (4 декабря 1941)
 Орден Изабеллы Католической большой крест (1942)

Литература

Ссылки 
 Бёкман на сайте «WW2 Awards» 
 Бёкман на сайте «Ritterkreuztraeger 1939—1945»

Генералы пехоты (вермахт)